Fráguas (Rio Maior), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Rio Maior, of
Fráguas (Vila Nova de Paiva), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Vila Nova de Paiva.